Лермонтовский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Лермонтовский сельсовет — Амурская область, Серышевский район.
 Лермонтовский сельсовет — Амурская область, Тамбовский район.
 Лермонтовский сельсовет — Иркутская область, Куйтунский район.
 Лермонтовский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Лермонтовский сельсовет — Хабаровский край, Бикинский район.